Флавия — имя, которое носили некоторые святые:

 Флавия Домицилла (II век), мученица, пострадала вместе с Евфросиной и Феодорой, своими сводными сёстрами. Родственница императоров Домициана и Тита, внучатая племянница святого Флавия Клеменса, память 12 мая .
 Флавия (IV век) мученица, пострадала от пиратов в Мессине со своими братьями: Плакидой, монахом и учеником святого Бенедикта Нурсийского, и Викторином, а также с Донатом, диаконом Фирматом, Фавстом и иными тридцатью монахами, память — 15 октября ;

Примечания